Der Super Tourenwagen Cup 1996 war die dritte Saison dieser Rennserie.

Saisonüberblick 
Die Saison 1996 wurde vom italienischen Audi-Werksfahrer Emanuele Pirro dominiert, der in dieser Saison die meisten Rennen gewann. Der britische Vizemeister Steve Soper war der einzige weitere Fahrer, der um den Titel fuhr. Aber ein schlechter Saisonstart behinderte seine Titelambitionen und Pirro wurde beim vorletzten Rennen auf der Avus vorzeitig Meister. Dritter wurde Laurent Aïello auf Peugeot in der ersten STW-Saison von Aiello und Peugeot. Der Franzose konnte einige Rennen gewinnen, war aber zu unkonstant, um in der Meisterschaft über einen dritten Rang hinauszukommen. Vierter wurde überraschend Christian Abt in einem privaten Audi ohne Werksunterstützung vor drei Werks-Audis.

Teams und Fahrer

Rennergebnisse

Endstand 

Motorsportsaison 1996
1996